Esta é uma lista por Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) de 1.550 municípios brasileiros, considerando seu PIB per capita a preços correntes em 2013, em ordem decrescente. Foi elaborada com informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dez maiores Ppc do país tem PIB per capita acima de R$ 180 mil e estão todas situadas nas regiões Sudeste (Presidente Kennedy, São Gonçalo do Rio Abaixo, Louveira, Porto Real, Ilha Comprida, Quissamã, São João da Barra e Itapemirim), Sul (Triunfo), Centro-Oeste (Selvíria) e Norte (Canaã dos Carajás). Todos os 1550 municípios listados tem PIB per capita acima de R$ 20 mil.

Classificação

Ver também 
 Lista de municípios do Brasil por PIB
 Lista de capitais do Brasil por PIB
 Lista de municípios do Brasil
 Lista de municípios do Brasil por unidade da Federação
 Lista de estados do Brasil por PIB
 Lista de estados do Brasil por PIB per capita
 Lista dos municípios brasileiros com maior PIB agropecuário
 Lista dos municípios brasileiros com maior PIB industrial
 Lista dos municípios brasileiros com maior PIB de serviços